Кристофер Рив () је био амерички глумац, рођен 25. септембра 1952. године у Њујорку, а преминуо је 10. октобра 2004. у Њујорку (САД).

Филмографија 

|-
| 1978. || || -{Gray Lady Down}- || Phillips
|-
| 1978. || Супермен || Superman || Superman/Clark Kent/Kal-El
|-
| 1980. || || -{Somewhere in Time}- || Richard Collier
|-
| 1980. || Супермен 2 || Superman II || Superman/Clark Kent/Kal-El
|-
| 1982. || || -{Deathtrap}- || Clifford Anderson
|-
| 1982. || || -{Monsignor}- || Father John Flaherty
|-
| 1983. || Супермен 3 || Superman III || Superman/Evil Superman/Clark Kent/Kal-El
|-
| 1984. || || -{The Bostonians}- || Basil Ransome
|-
| 1985. || || -{The Aviator}- || Edgar Anscombe
|-
| 1987. || || -{Street Smart}- || Jonathan Fishers
|-
| 1987. || Супермен 4 || Superman IV: The Quest for Peace || Superman/Clark Kent/Kal-El
|-
| 1988. || || -{Switching Channels}- || Blaine Bingham
|-
| 1992. || || -{Noises Off}- || Frederick Dallas/Philip Brent
|-
| 1993. || Остаци дана || -{The Remains of the Day}- || Lewis
|-
| 1994. || || -{Speechless}- || Bob 'Baghdad' Freed
|-
| 1995. || || -{Village of the Damned}- || Dr. Alan Chaffee
|-
| 1995. || || -{Above Suspicion}- (TV) || Dempsey Cain
|-
| 1996. || || Without Pity: A Film About Abilities || Narrator 
|-
| 1996. || || A Step Toward Tomorrow || Denny Gabrial
|-
| 1998. || Прозор у двориште || -{Rear Window}- (TV) || Џејсон Кемп
|-
| 2006. || || -{Everyone's Hero}- || режисер
|-
| 2006. || || -{Superman II: The Richard Donner Cut}- || Superman/Clark Kent/Kal-El
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1952.
Умрли 2004.
Амерички глумци